PA-154 é uma rodovia estadual que pertence ao estado do Pará. A rodovia possui 89 km de extensão e liga os municípios Cachoeira do Arari, Salvaterra e Soure, na Ilha de Marajó.

A rodovia se inicia na cidade de Cachoeira do Arari e corta o centro da cidade de Salvaterra e Soure. Nesta ultima, a via recebe outras denominações como 1ª Avenida, 11ª Travessa e 4ª Avenida, até o entrocamento de acesso ao distrito de Pesqueiro, que ela volta a receber a nomenclatura original. 

Rodovias estaduais do Pará